Теодор Віш (нім. Theodor Wisch; нар. 13 грудня 1907, Вессельбурен, Шлезвіг-Гольштейн — пом. 11 січня 1995, Нордерштедт, Шлезвіг-Гольштейн) — німецький воєначальник часів Третього Рейху.

Віш — громада в кантоні Во

Віш-Хес-Махале — село в Ірані, в остані Ґілян

Віш (Плен) — громада в землі Шлезвіг-Гольштейн
 Віш (Північна Фризія) — громада, федеральна земля Шлезвіг-Гольштейн

Віш (фр. Wisches) — муніципалітет у регіоні Ельзас, департамент Нижній Рейн.